La Fondation Mines-Télécom soutient les activités portées par l'Institut Mines-Télécom et ses 8 écoles d'ingénieurs et de management, Télécom Paris, Télécom SudParis, Institut Mines-Télécom Business School, IMT Atlantique, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, IMT Nord Europe, Mines Saint-Étienne.

Claude Imauven préside le Conseil d’administration de la Fondation Mines-Télécom depuis juin 2020. Elle est dirigée par Michel Combot depuis septembre 2020.

Selon son rapport d'activité 2021, la Fondation Mines-Télécom a collecté près de 57 millions d'euros depuis 2012.

Historique 
La Fondation Mines-Télécom est l’héritière de la fondation Louis Leprince-Ringuet (1988). Elle est reconnue d’utilité publique en 2012. D’abord Fondation Télécom, elle devient Fondation Mines-Télécom en 2017 pour accompagner la dynamique de l'Institut Mines-Télécom élargi aux Écoles des Mines et consolidé au  janvier 2017. Guy Roussel rejoint la Fondation, en tant que vice-président en 2008. Il en devient président en 2011. Claude Imauven lui succède en 2020.

Notes et références 

Mécénat
Enseignement supérieur
Recherche
École d'ingénieurs
École de management